Magné (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Magné (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes